El cartero siempre llama dos veces puede referirse a:

El cartero siempre llama dos veces, novela de 1934 escrita por James M. Cain;
El cartero siempre llama dos veces, película de 1946 dirigida por Tay Garnett y protagonizada por John Garfield y Lana Turner;
El cartero siempre llama dos veces, película de 1981 dirigida por Bob Rafelson y protagonizada por Jack Nicholson y Jessica Lange.